Боссюга́н, Боссюґан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 45 км на схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Боссюган на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Боссюган на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда